Glogova est un toponyme qui peut désigner :

Bosnie-Herzégovine 
 la Glogova planina, une montagne située à l'est de la Bosnie-Herzégovine et dans les Alpes dinariques ;
 Glogova, un village litué dans la municipalité de Bratunac, République serbe de Bosnie ;
 Le , un massacre de Bosniaques  y est perpétué par le camp serbe ;
 Glogova, un village situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie.

Roumanie 
 Glogova, une commune du județ de Gorj.